Das Wort Ordonnanz (franz. ordonnance: ‚Befehl‘, ‚Anordnung‘) hat

im militärischen Sprachgebrauch zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Bedeutung (und/oder Zusammensetzung):
 die Gefechtsaufstellung von Heeren, insbesondere des Fußvolks im 16. und 17. Jahrhundert, siehe Ordonnanz (Gefechtsordnung)
 das Reglement zur Ausrüstung von militärischen Einheiten, siehe Regel (Richtlinie)
 eine an Soldaten als persönlicher Ausrüstungsgegenstand ausgegebene Waffe, siehe Ordonnanzwaffe
 die Auflistung der den Soldaten zustehenden Verpflegung, siehe Verpflegungsordonnanz
 ein meist jüngerer Offizier, der einem höherrangigen Offizier in herausgehobener Dienststellung zur besonderen Verwendung beigeordnet wird, siehe Ordonnanzoffizier
 ein Soldat, der zum Dienst als Kellner in Offizier- und Unteroffizierheimen abkommandiert ist, siehe Offizierkasino
 ein Soldat, der einem Offizier persönlich beigestellt ist, siehe Offiziersbursche
 in der Schweiz Bezeichnung für alle offiziellen Ausrüstungsgegenstände, siehe Ordonnanzmaterial

im nichtmilitärischen Bereich folgende Bedeutungen:
 Königliche Ordonnanz (Ordonnance royale), Erlass der Könige oder Regenten von Frankreich vor der Revolution von 1789 (im Gegensatz zum Edikt) sowie nach der endgültigen Abdankung von Napoleon 1815
 in Belgien eine  Rechtsnorm, die vom Parlament der Region Brüssel-Hauptstadt verabschiedet wurde (franz. ordonnance, niederl. ordonnantie), mit gesetzesähnlicher Bedeutung
 Ordinances, eine Zusammenstellung von Gesetzesverordnungen während der Herrschaft des englischen Königs Eduard II

Siehe auch
 Ordonnaz